Super Cup 2019 for kvinder,  er den 9. finale i Super Cup. Den fandt sted den 27. august 2019 i Næstved Arena i Næstved. Finalen var mellem Team Esbjerg og Nykøbing Falster Håndboldklub. Kampen blev sendt direkte på TV af TV2 Sport.

Kampen

Detaljer

Referencer 

Håndbold i 2019
Håndboldturneringer
Håndbold i Danmark